Weikard ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ignaz Weikard (1747–1824), deutscher Amtsvogt und Unternehmer. Bruder von Melchior Adam Weikard
 Marianne Sophie Weikard (1770–1823), deutsche Schriftstellerin, Tochter von Melchior Adam Weikard
 Melchior Adam Weikard (1742–1803), deutscher Arzt und Philosoph

Siehe auch:
 Weikart